The Last Days, documentaire de James Moll sorti en 1998 ;
 The Last Days, film de Yaniv Raz sorti en 2011.

Voir aussi 
 The Last Day, film de Yoon Je-kyoon sorti en 2009 ;
 The Last Day, épisode de la série Doctor Who diffusé en 2013.